Desa Pandeyan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pandeyan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,52, long 110,80), 
 Desa Pandeyan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,64, long 110,84), 
 Desa Pandeyan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 110,93), 
 Desa Pandeyan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 110,61), 
 Desa Pandeyan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,83, long 111,10), 
 Desa Pandeyan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar